Иулия — старинная форма женского имени Юлия.

 Иулия Анкирская (Коринфская) (+ 303—304) — одна из семи святых дев, мученица. День памяти — 31 мая, 19 ноября нового стиля. Была утоплена в озере после пыток за веру Христову среди других дев-мучениц. Позже их тела были погребены святым Неодетом, а потом сожжены язычниками.

 Иулия Карфагенская — дева, мученица. День памяти — 29 июля нового стиля. Попала в плен к персидскому вельможе, который грубо с ней обращался. В канун одного из языческих праздников Иулия была увезена своим хозяином в путешествие, посвящённое празднику. В ходе праздника Иулия отказалась от празднования, заявив о том, что она христианка, за что была жестоко убита окружавшими её язычниками. Слух о деве, пострадавшей за христианскую веру, быстро дошёл до одного из монастырей, её тело было найдено, а сама она — причислена к лику святых.

 Иулия Лиссабонская — мученица. День памяти — 14 октября нового стиля.

Примечания 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки